

Patronyme
 Angelo Mazzoni (né en 1961), escrimeur italien.
 Angiolo Mazzoni (1894-1979), architecte italien.
 Erminia Mazzoni (1965- ), députée européenne italienne.
 Giuliano Mazzoni (1950- ), pilote de rallye italien. 
 Giuseppe Mazzoni (1808-1880), homme politique italien.
 Guido Mazzoni (1450-1518), sculpteur, peintre et enlumineur italien.
 Guy Mazzoni (1929-2002), joueur d'échecs français.
 Jacopo Mazzoni (1548-1698), philosophe et érudit italien.
 Javier Mazzoni (1972- ), footballeur argentin.
 Michel Mazzoni, photographe et vidéaste français.
 Sebastiano Mazzoni (1611-1678), architecte, un poète satirique et un peintre vénitien du .